Suchodębie ist ein polnischer Ortsname:
 Suchodębie (Kętrzyn), untergegangener Ort in der Stadt Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Karlsberg, Stadt Rastenburg, Ostpreußen
 Suchodębie (Łanięta), Ort in der Gmina Łanięta, Powiat Kutnowski, Woiwodschaft Łódź
 Suchodębie (Oświęcim), Ort in der Gmina Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Suchodębie (Skierbieszów), Ort in der Gmina Skierbieszów, Powiat Zamosci, Woiwodschaft Lublin